Okręty US Navy o nazwie USS "North Dakota", pochodzącej od stanu Dakota Północna:
 USS "North Dakota" (BB-29) – pancernik typu Delaware. W służbie przed i w okresie I wojny światowej.
 USS "North Dakota" (SSN-784) – okręt podwodny typu Virginia. Obecnie w budowie (stan na 2014 rok).

North Dakota